Sir George Talbot, IV conde de Shrewsbury, IV conde de Waterford, X Barón Talbot, KG, KB, PC (c. 1468 – 26 de julio de 1538) era hijo de John Talbot, III conde de Shrewsbury, y Lady Catherine Stafford, hija del duque de Buckingham. También fue titular de los títulos subsidiarios de XIII Barón Strange de Blackmere y IX Barón Furnivall.

Primeros años 
El Conde nació en Shifnal, Shropshire, en 1468. Sucedió a su padre en 1473, a los cinco años, y fue nombrado Caballero de la Orden del Baño en 1475.

Carrera 
Bajo Enrique VII, el conde fue un miliar distinguido y honrado. Se distinguió en el combate contra Lambert Simnel en la Batalla de Stoke y fue nombrado Caballero de la Jarretera después de la batalla. En 1489 se unió a la expedición inglesa a Flandes para ayudar al Emperador contra los franceses. El mismo año, tras el nacimiento de la segunda hija de Enrique, Margarita Tudor, Talbot se convirtió padrino de la princesa.

Con la ascensión de Enrique VIII, el Conde pasó a servir al Rey como había hecho con su padre y de nuevo se distinguió entre sus compañeros en tareas militares. Durante el reinado de Enrique, se convirtió en un hombre poderoso. Ejerció como Gran Mayordomo de Irlanda entre 1473 y 1538, fue nombrado Mayordomo de la Casa del Rey y Chambelán de la Hacienda, entre 1509 y 1538, miembro del Consejo Privado en 1512 y el Teniente General del Norte, en 1522. Fue Teniente General del ejército inglés que se envió a invadir Francia en 1512, donde participó en la Batalla de las Espuelas y capturó Thérouanne en agosto de 1513. Más tarde estuvo presente en el Campo de la tela de Oro, mandó el ejército enviado para controlar la frontera de Escocia, y desempeñó otros muchos cargos políticos en la corte.

Shrewsbury apoyó al rey en su decisión de divorciarse de Catalina de Aragón, testificó en el juicio a la reina y firmó la carta al papa, en la que le instaba a conceder el divorcio. También firmó los artículos contra el Cardenal Thomas Wolsey, en 1529. El 4 de noviembre de 1530, Wolsey fue arrestado por traición y llevado al sur de York para su juicio, alojándose en Manor Lodge, residencia del Conde, donde permaneció durante dieciocho días. Fue tratado con benevolencia por el Conde y su familia, que trató de hacer su estancia lo más cómoda posible. Sin embargo, Wolsey enfermó gravemente antes de partir, mientras estaba bajo custodia de Shrewsbury.

Cuando estalló la rebelión del norte en octubre de 1536, Shrewsbury reunió rápidamente fuerzas bajo su autoridad, y  "su valentía y fidelidad, quizá salvaron la corona de Enrique.' El Conde, John Russell, Sir William Parr (tío de la Reina consorte Catalina Parr), William Gonson, Sir Francis Bryan y el Almirante Sir William FitzWilliam, que eran realistas, reunieron a los 1.000 hombres que residían en Stony Strafford, Gloucester, que se enfrentaron a los rebeldes de la Peregrinación de Gracia en Ampthill, Bedfordshire. Fue Thomas Howard, duque de Norfolk, y el conde de Shrewsbury, quien abrieron las negociaciones con los insurgentes en Doncaster, donde Robert Aske había reunido un grupo de entre treinta y cuarenta mil hombres. Se acordó un armisticio, y los insurgentes presentaron sus demandas ante el Rey.

Familia 

Habiendo formado una gran familia y siendo un hombre muy rico, consideraba su castillo como demasiado pequeño. Rompió con la tradición de su familia y decidió hacer de Sheffield su hogar, viviendo en el castillo construido por Lord Furnivall. Este castillo es más conocido por haber sido el lugar de encarcelamiento de María de Escocia y, de hecho, fue el VI conde, nieto del conde nieto, quien la tuvo confinada. En 1516, decidió construirse una mansión en una colina situada a dos millas de distancia. En 1520, hizo añadir una capilla a la iglesia parroquial en Sheffield para servir como una capilla familiar con una cripta debajo. Este es ahora conocida como la Capilla Shrewsbury y ahora forma una parte histórica de la Catedral de Sheffield.

En 1538, el conde murió a los 70 años de edad, cuando se encontraba en Wingfield Manor. Fue enterrado en la Capilla Shrewsbury junto con su primera esposa, Lady Anne. En su testamento, el Conde estableció  'que una tumba de mármol debería ubicarse sobre su tumba con tres imágenes, una de sí mismo en su manto de la Jarretera, otro de su esposa fallecida en sus ropas, y una tercera de su esposa viva'. El monumento a Talbot y sus dos esposas todavía puede ser visto en la iglesia (ahora Sheffield Catedral).

Matrimonio y descendencia 
Se casó antes del 27 de junio de 1481 a la edad de 13 años con su prima segunda, Lady Anne Hastings, hija de William Hastings, Baron Hastings, y Katherine Neville. Lady Anne estaba en la corte como una de las damas de cámara de Catalina de Aragón al comienzo del reinado de Enrique VIII. Lady Anne era medio hermana por parte de madre de Cecily Bonville, Marquesa de Dorset.

George Talbot y Lady Anne Hastings tuvieron 11 hijos:

 Francis Talbot, más tarde, XI Barón Talbot y V conde de Shrewsbury (c. 1500-1560)
 Lady Elizabeth Talbot (c. 1507- después de 6 de mayo de 1552).
 Lady Margaret Talbot
 Lady Mary Talbot (m. 16 de abril de 1572)
 Henry Talbot, Lord Talbot (m. joven)
 John Talbot (m. joven)
 John Talbot (m. joven)
 William Talbot, Mariscal de Irlanda
 Richard Talbot
 Lady Anne Talbot
 Lady Dorothy Talbot

Tras la muerte de Anne, se casó con Elizabeth Walden (1491-julio de 1567), la hija de Sir Richard Walden. Tuvieron dos hijos:

 Lady Anne Talbot (18 de marzo de 1523 – 18 de julio de 1588)
 John Talbot (m. joven)

En la ficción 
El Conde de Shrewsbury es interpretado por Gavin O'Connor en la serie de Showtime The Tudors. En la serie, el Conde de Shrewsbury es representado como un hombre mucho más joven (aproximadamente 30 años). En el momento de la Peregrinación de Gracia en 1536, que es cuando aparece en Los Tudors, aunque históricamente contaba ya con 70 años de edad. La fecha también confirma que él tenía que haber sido el IV conde de Shrewsbury; como los títulos son transmitidos sólo después de la muerte del titular. Los Tudors han ignorado la verdadera edad de los personajes históricos a la hora de establecer sus papeles.

Ascendencia

Referencias

Enlaces externos 

 La Catedral De Sheffield
 Talbot genealogía en el Tudor Place ]

Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Ingleses del siglo XV
Miembros de la Orden de la Jarretera